Valtori peut désigner:

 Centre des technologies de l'information de l'État Valtori,  en Finlande

Toponymes 
 Vâltori, un village de la ville de Zlatna, Județ d'Alba
 Vâltori, un village de Vadu Moților, Județ d'Alba
 Vâltori (rivière), affluent de la rivière Ampoi, Județ d'Alba